Příjmení Pazdera nosí více významných osobností:

 Arnošt Pazdera (1929–2021) – český fotbalista, útočník, reprezentant Československa
 Cyril Method Pazdera (1896–1942) – legionář, prvorepublikový důstojník, za protektorátu velitel Obrany národa na Táborsku, in memoriam generál 
 Jaroslav Pazdera (1962–2020) – český fotbalista, útočník
 Jindřich Pazdera (* 1954) – český houslista a pedagog
 Lukáš Pazdera (* 1987) – český fotbalový obránce a mládežnický reprezentant
 Martin Pazdera (* 1976) – český fotbalista
 Petr Pazdera Payne (* 1960) – český spisovatel
 Štefan Pazdera (1924–2010) – slovenský politický vězeň